Die Eishockey-Oberliga der Spielzeit 2000/01 wurde wie in der Vorsaison in Form der Oberliga Süd und Nord ausgespielt.

Modus 
Als Modus für die Liga wurde festgelegt, dass nach Abschluss der als Doppelrunde ausgespielten Vorrunde die Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 8 der Oberliga Süd und der Oberliga Nord an den Aufstiegsplayoffs teilnehmen. Die Teilnehmer auf den Plätzen 9 bis 12 der Oberliga Süd nahmen anschließend an den Qualifikationsplayoffs gegen die besten 4 der Regionalliga Süd teil. Die Mannschaften auf Platz 9 bis 12 der Oberliga Nord sollten an Playdowns zur Ermittlung eines sportlichen Absteigers teilnehmen.

Saisonverlauf 
Vor der Saison wurde der Braunlager EHC/Harz aufgelöst und dafür der Braunlager SC/Harz reaktiviert, der den Spielbetrieb in der untersten Liga des Landeseissportverbandes Niedersachsen – der Niedersachsenliga – fortsetzte. Anstelle des EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm, der unter Insolvenzverwaltung stand, wurde der EC Atlantis Ulm/Neu-Ulm gegründet, der den Spielbetrieb in der untersten Liga des Eissport-Verbands Baden-Württemberg – hier die Landesliga Baden-Württemberg – fortsetzte. Die Mannschaft der Jungadler Mannheim wurde aus der Oberliga Nord in die Regionalliga Süd umgruppiert.

Gegen Ende Oktober 2000 erfolgte dann der Ausschluss des Gelsenkirchener EC Schalker Haie aus der Oberliga Nord, da die Mannschaft zweimal hintereinander nicht zu einem Spiel angetreten war. Alle Spiele der Mannschaft wurden aus der Tabelle genommen und die vorgesehenen Playdowns nach Abschluss der Oberliga Nord entfielen.

In den Aufstiegs-Playoffs zur 2. Bundesliga 2001/02 setzten sich der EV Regensburg und der EHC Wolfsburg durch. In den Qualifikations-Playoffs zwischen den Teilnehmer der Oberliga Süd und denen der Regionalliga Süd setzten sich die Teilnehmer der Oberliga Süd durch.
Die gemeinsamen Finalrunde der Regionalligen im Norden gewann der SC Mittelrhein in Neuwied, der zugleich Meister der Regionalliga Hessen/Rheinland-Pfalz war, und stieg in die Oberliga 2001/02 auf.

Teilnehmer 

Oberliga Nord
 EHC Wolfsburg
  EV Duisburg
 Dresdner Eislöwen
 Crocodiles Hamburg
 Herforder EC
 Ratinger Ice Aliens
  Adendorfer EC
 EC Timmendorfer Strand
 KEV Hannover
 ESC Erfurt
  EHC Neue Eisbären Berlin
 Gelsenkirchener EC
Oberliga Süd
  EV Regensburg
  ETC Crimmitschau
  ESV Kaufbeuren
 ERC Selb
  EC Peiting
  Deggendorfer EC
  EV Landshut
 EHC Bad Aibling
 ERC Haßfurt Sharks
 ESV Bayreuth
 Geretsried River Rats
  EV Füssen

Oberliga Nord 

Die Teams der Plätze 1–8 nahmen an den Aufstiegsplay-offs zur 2. Bundesliga teil. Die Teams der Plätze 9–12 sollten untereinander Play-downs ausspielen, diese entfielen jedoch.

Der Gelsenkirchener EC wurde während der laufenden Saison vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Oberliga Süd

Vorrunde 
Die Teams der Plätze 1–8 nahmen an den Aufstiegsplay-offs zur 2. Eishockey-Bundesliga teil. Die Teams der Plätze 9–12 nehmen an der Qualifikationsplay-offs gegen die Teilnehmer aus der Regionalliga Süd teil.

Qualifikation zur Oberliga Süd 

Die Qualifikation zur Oberliga Süd zwischen den Oberliga- und Regionalligateilnehmern wurde im Modus Best-of-Five ausgespielt.

Die Oberligisten Haßfurt Sharks, ESV Bayreuth, Geretsried River Rats sowie EV Füssen qualifizierten sich damit für die Oberliga 2001/02, während die restlichen Teilnehmer in der Regionalliga Süd verblieben.

Aufstiegs-Play-offs

Viertelfinale 
Modus: Best-of-Five

Halbfinale 
Modus: Best-of-Five

Finale 
Modus: Best-of-Five

EV Regensburg und EHC Wolfsburg stiegen damit in die 2. Bundesliga 2001/02 auf. EV Duisburg und ETC Crimmitschau rückten später in die 2. Bundesliga nach.

Weblinks 
 

2000
Oberliga 2001